Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1992/93 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 1992/93 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 10 Vereine 129 Spieler ein, von denen 27 keinen Wettkampf verpassten. Lokomotiva Olomouc kam mit 9 eingesetzten Spielern aus, während bei TJ Bohemians ZPA Čakovice und dem ŠK Vyšehrad die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich jeweils 16.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Pavel Zpěvák (TJ Jiskra Staré Město), der 7 Punkte aus 9 Partien holte, je 6,5 Punkte aus 9 Partien erreichten Jaroslav Sobek (ŠK Baník CSA Karviná) und Pavel Vávra (TJ Bohemians ZPA Čakovice). Mit Georg Danner, Zdeněk Choleva (beide TJ Bohemians ZPA Čakovice), Jan Ambrož (TJ Slavia Hradec Králové) und Jiří Gregor (ŠK Vyšehrad) erreichten vier Spieler 100 %. Von diesen wurde Danner viermal eingesetzt, die übrigen genannten Spieler je einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1992), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 1993; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, LAT = Lettland, POL = Polen, ROM = Rumänien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

TJ Bohemians ZPA Čakovice

TJ Dopravní podniky Prag

Lokomotiva Olomouc

TJ Slavia Hradec Králové

ŠK Baník CSA Karviná

ŠK Vyšehrad

ŠK Slavia Havířov

ŠK Lokomotiva Kolín

TJ Jiskra Staré Město

TJ TŽ Třinec

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 1992
Schach 1993